Au cours de l'histoire, plusieurs armées mirent le siège devant Mayence, ville allemande, sans la prendre toujours :
 En 953, siège de Mayence alors que Otton  du Saint-Empire assiège Conrad le Roux et Ludolphe de Souabe deux mois ;
 En 1631, siège de Mayence du 17 au  : pendant la guerre de Trente Ans, Gustave Adolphe de Suède assiège et prend la ville ;
 En 1689, siège de Mayence du  juin au  :  pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Jacques Henri de Durfort défend la ville assiégée par les armées de la Ligue d'Augsbourg ;
 En 1792, siège de Mayence du 19 au  : Custine prend la ville à la Première Coalition pour la France révolutionnaire ;
 En 1793, siège de Mayence du  au  : les armées de la Première Coalition reprennent la ville aux Français ;
 En 1795, blocus de Mayence durant onze mois : la République française assiège sans succès la forteresse du Saint-Empire romain germanique, qui cependant reviendra à la France en 1797.
 En 1814, siège de Mayence du  au  : Charles Antoine Morand défend la forteresse Mayence assiégée par les armées de la Sixième Coalition et ne la remet que le  (exil de Napoléon sur l'île d'Elbe).

Mayence